ELV peut désigner :
 European Launch Vehicle, une entreprise astronautique ;
 ensemble de lancement Vega, une installation de lancement de satellites.